Pride Grand Prix 2000 Opening Round foi um evento de artes marciais mistas realizado pelo Pride Fighting Championships.  Aconteceu no Tokyo Dome em Tóquio, Japão no dia 30 de Janeiro de 2000.  O evento deu início ao Pride Openweight tournament de 2000.

Resultados 

 Mezger desistiu da luta ao deixar o ringue depois que a luta foi declarada empatada e enviada para a prorrogação.'''. 
 Luta alternativa no card.'''.

Chave do Torneio

Referências
 sherdog.com
 página oficial do PrideFC

2000 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2000